Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1975
Rome
Sport en Italie en 1975
Sport en mai 1975
Tennis en juin 1975